Minerve-Klasse steht für folgende Klassen von Kriegsschiffen der französischen Marine:

 Minerve-Klasse (1756), Klasse von zwei 30-Kanonen-Fregatten
 Minerve-Klasse (1782), Klasse von sechs 34-Kanonen-Fregatten
 Minerve-Klasse (1934), Klasse von sechs U-Booten